Wyvill ist der Familienname folgender Personen:

 John de Wyvill († 1263), englischer Richter
 Marmaduke Wyvill (1814–1896), englischer Aristokrat, Politiker und Schachmeister